Alma Lusa — португальская фолк-группа, созданная специально для конкурса песни Евровидение-1998.

В состав коллектива входили шестеро участников: Инес Сантуш (), Хосе Сид (), Карлос Хесус (), Энрике Лопеш (), Карлос Феррейринья () и Педро Соареш ().

9 мая 1998 года группа приняла участие на ежегодном конкурсе песни «Евровидение» с песней «Se eu te pudesse abraçar» (). Alma Lusa была выбрана посредством голосования национального жюри, где музыканты стали первыми, опередив остальных семь конкурсантов. Главной особенностью группы являлась игра на традиционных португальских музыкальных инструментах. В финале конкурсанты заняли двенадцатое место.

Примечания 

Музыкальные коллективы Португалии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Участники «Евровидения-1998»
Представители Португалии на «Евровидении»